Zygmunt Lenkiewicz (1845-1913), duchowny
 Zygmunt Lenkiewicz (1947-), dziennikarz